Yu’an steht für:
 Yu’an, Stadtbezirk (裕安区) der bezirksfreien Stadt Lu’an in der chinesischen Provinz Anhui
 Yu’an (Mingyue), Dorf (宇安村), Großgemeinde Mingyue (Pengxi) in der chinesischen Provinz Sichuan

Siehe auch:
 Yuan